Нёман может означать:

 Неман () — река в Белоруссии, Литве и Калининградской области России.
 Нёман — футбольный клуб в Гродно.
 Нёман — ежемесячный литературно-художественный и общественно-публицистический журнал Союза писателей Беларуси.

См. также 
 Неман
 Нямунас
 Статьи, начинающиеся с Нёман